Le District de Dongpo est une subdivision administrative de la province du Sichuan
 Dongpo est une localité dans la province du Guizhou
 Le porc Dongpo est un plat traditionnel chinois
 Su Dongpo est l'autre nom de Su Shi